(1843-1916), pharmacien et industriel danois ;
  (1860-1931), docteur et militaire danois ;
  (1895-1975), homme d'affaires britannique.